Principalna fotografija (v angleščini pogosto ''principal photography'', oziroma strokovno ''first unit'' (prva enota)), je izraz, ki se ga uporablja pri filmski in televizijski produkciji v času dejanske produkcije oziroma snemanja. Principalna fotografija predstavlja glavno enoto filmske ekipe, vključujoč z igralci. Vsak kader, kjer se bo igralca fizično videlo (obraz); z vsemi povezanimi členi (če je kader dolg, sestavljen - a koherenten), se ga posname v principalni fotografiji.

Ta enota porabi večino proračunskega denarja namenjenega produkciji. Hkrati ta del za financerje (studio, investitorje), predstavlja kot ''točka brez povratka'' (ang. ''point of no return''), saj bi bilo predrago, da bi produkcijo ustavili. Občasno se to zgodi, če s projekta odide kakšen vidnejši član (igralec npr.), a ga kaj hitro zamenjajo in nadaljujejo z izvedbo.

Poleg principalne fotografije poznamo tudi sekundarno in dodatno.

Glej tudi
 producent
 showrunner
 hollywood
 produkcija
 scenarij
 hollywoodsko kreativno računovodstvo

Filmski proces